Aubin ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

 Aubin (Aveyron), Gemeinde im französischen Département Aveyron
 Aubin (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques
 Aubin-Saint-Vaast, Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais
 Aubin (Luy de Béarn), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Luy de Béarn
 Fort Aubin-Neufchâteau, ein Fort bei Lüttich in Belgien
 Aubin (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten

Aubin ist der Familienname folgender Personen:
 Albinus von Angers, Aubin von Angers (496–554), Bischof von Angers
 Bernhard Aubin (1913–2005), deutscher Rechtswissenschaftler
 Brent Aubin (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Francine Aubin (1938–2016), französische Komponistin und Dirigentin
 Gabriel de Saint-Aubin (1724–1780), französischer Maler, Zeichner und Graveur
 Gustav Aubin (1881–1938), deutscher Professor für Nationalökonomie (Bruder von Hermann A.)
 Hermann Aubin (1885–1969), sudetendeutscher völkischer Historiker
 Jack Aubin (1907–??), kanadischer Schwimmer
 
 Joseph Marius Alexis Aubin (1802–1891), französischer Kunstsammler
 Léonard Huard de Saint-Aubin (1770–1812), französischer General
 Lisa Saint Aubin de Terán (* 1953), britische Journalistin und Autorin
 Maria Aubin (1847–1920), Schriftstellerin
 Nicolas Aubin (* 1655), französischer protestantischer Pastor und Marineschriftsteller
 Norm Aubin (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Penelope Aubin (1679–1731), englische Schriftstellerin
 Renée Aubin (* 1963), kanadische Fechterin
 Serge Aubin (* 1975),  kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Thierry Aubin (1942–2009), französischer Mathematiker
 Tony Aubin (1907–1981), französischer Komponist

Siehe auch:
 Saint-Aubin
 Aubain
 Aubyn
 Aubin Blanc, Aubin Vert